

Persone 
 Chris Wood (1944-1983) – musicista inglese
 Chris Wood (1963) – copilota di rally britannico
 Chris Wood (1987) – golfista inglese
 Chris Wood (1988) – attore statunitense
 Chris Wood (1991) – calciatore neozelandese

Pagine correlate 
 Christopher Wood